Limopsidae är en familj av musslor. Limopsidae ingår i ordningen Arcoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limopsidae 21 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Limopsidae